Педагогические технологии
 Технология обучения (саентология)